Znane postaci noszące nazwisko Niemira:
 Jan Niemira (zm. po 1422/23) – bojar litewski, koniuszy w. ks. Witolda, namiestnik połocki
 Wojciech Niemira (zm. 1625) – wojewoda podlaski
 Karol Niemira (1881–1965) – duchowny katolicki, biskup pomocniczy diecezji pińskiej
 Rudolf Niemira (1886–1952) – generał Wojska Polskiego
 Leokadia Niemira (1909–1984) – tancerka, aktorka filmowa i teatralna, żołnierz AK

Znane postaci noszące pseudonim „Niemira”:
 Józef Kwasiborski
 Tadeusz Kostrzewski (zobacz Agat)
 Jerzy Radomski – żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej

Herbowni noszący nazwisko Niemira:
 herbu Jastrzębiec
 herbu Jezierza
 herbu Gozdawa
 herbu Klamry

Zobacz też 
 Niemirów – wieś w województwie podlaskim